Abaixo, há uma lista de episódios de sitcom brasileira Sob Nova Direção.

Piloto (Especial de Fim de Ano): 2003

Episódios

1ª temporada: 2004

 Heloísa Périssé, Ingrid Guimarães, Luiz Carlos Tourinho e Luis Miranda estão presentes em todos os episódios.
 Otávio Muller está ausente em 5 episódios (2, 3, 4, 5 e 20).

2ª temporada: 2005
 A temporada possui 38 episódios.
Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães, Luis Miranda e Otávio Muller estão presentes em todos os episódios.
Luiz Carlos Tourinho está ausente em cinco episódios (4, 5, 6, 7 e 8).
 A página está em construção.
 No Canal Viva, nem todos os episódios foram exibidos na ordem correta.
 Nesta temporada, o episódio Meu ex-marido de batom foi o episódio com mais audiência de toda a série.
 Houve um DVD desta temporada com os 8 melhores episódios.

3ª temporada: 2006
 A Temporada possui 38 episódios.
 No Canal Viva, nem todos os episódios foram reprisados na ordem correta.
 Os episódios "E o Fogo Levou...", "Quem Tem Currículo Tem Medo", "Pimba na Magrelinha", "Se Toca Que é Copa!", "A Copa do Mundo é Fossa", "O Fusca da Discórdia", "Páginas da Batida" e "Meu Bem, Meu Canal" não foram reprisados pelo Canal Viva.

4ª Temporada: 2007
A Temporada possui 13 episódios.
Foi a menor temporada da série.

Sob Nova Direção
Sob Nova Direção